Béguelin ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie von Béguelin (1778–1848), deutsche Salonnière
 Edouard Béguelin (1869–1945), Schweizer Rechtswissenschaftler 
 Heinrich von Béguelin (1765–1818), preußischer Finanzbeamter
 Marie-José Béguelin (* 1949), Schweizer Linguistin
 Marlyse Dormond Béguelin (* 1949), Schweizer Politikerin
 Michel Béguelin (* 1936), Schweizer Politiker (SP)
 Nikolaus von Béguelin (1714–1789), Schweizer Erzieher und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin
 Roland Béguelin (1921–1993), Schweizer Politiker (SP)